RDC puede hacer referencia a:
 República de China
 República Democrática del Congo
 Reglamento sobre disposiciones comunes